Per capi di Stato del Portogallo si possono intendere, a seconda del periodo storico:

 i sovrani del Portogallo: dal Medioevo al 1910
 i presidenti del Portogallo: dal 1910 ad oggi